Kincsvadászok (The Goonies) 1985-ben bemutatott amerikai film, rendezte: Richard Donner
 Kincsvadászok (Diamond Dogs) 2007-ben bemutatott kanadai-kínai film, rendezte: Shimon Dotan
 Kincsvadászok 2009-től bemutatott amerikai dokumentumsorozat